Bosen steht für:
 Bosen (Adelsgeschlecht)
 Ortsteil der Gemeinde Nohfelden im Landkreis St. Wendel im Saarland, siehe Bosen-Eckelhausen
 Bosen (Nordmolo), ein indonesisches Dorf im Distrikt Nordmolo in Westtimor
 Talsperre Bosen am Bostalsee

Boseň steht für:
 Boseň, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Bose
 Booßen
 Bosen-Eckelhausen, eine Gemeinde im Saarland